sklerenchyma – tkanka wzmacniająca roślin
 twardzica – wada drewna